Километро Синко има више значења:

 Километро Синко (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Километро Синко, Ранчо Сан Хосе (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Километро Синко (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Километро Синко (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Километро Синко (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Километро Синко (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Километро Синко, Алваро Обрегон (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Километро Синко (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику